De triatlon voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op donderdag 18 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Nicola Spirig Hug uit Zwitserland, die haar titel in Rio de Janeiro verdedigde en het zilver won. Rond het Forte de Copacabana werd de triatlon gelopen, bestaande uit het zwemmen langs het strand van de Copacabana, wielrennen en afsluitend tien kilometer hardlopen.

Uitslag 

Vrouwen